Název Bulovka má 
 Bulovka (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 Bulovka (Košíře) – usedlost v pražských Košířích
 Bulovka (usedlost v Libni) – zaniklá usedlost v pražské Libni a od ní pojmenované:
 Bulovka (ulice v Praze) – ulice v Praze-Libni
 Bulovka – zastávka MHD v ulici Zenklova při ulici Bulovka
 Fakultní nemocnice Bulovka – v Praze-Libni

 Podobné názvy;
 Kolonie U Bulovky – zaniklá nouzová (dělnická) kolonie v pražských Jinonicích v blízkosti usedlosti Bulovka

Externí odkazy